A Coruña (provincie), een provincie van Spanje
Comarca da Coruña, een comarca in Spanje
A Coruña (stad), een stad in Spanje
Deportivo La Coruña, een Spaanse voetbalclub
Aeropuerto de A Coruña, een Spaanse luchthaven
Coruna (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen